Sweetwater bezeichnet:
 Sweetwater (Band), eine Band der 1960er Jahre 
 Sweetwater – Rache ist süß, US-amerikanischer Western aus dem Jahre 2013
 Sweetwater Production, Filmproduktionsfirma
 Sweetwater – Farm und Stadt des Geschehens des Films Spiel mir das Lied vom Tod

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Sweet Water (Alabama)
 Sweetwater (Duval County, Florida)
 Sweetwater (Hardee County, Florida)
 Sweetwater (Miami-Dade County, Florida)
 Sweetwater (Idaho)
 Sweet Water (Illinois)
 Sweetwater Township (Michigan)
 Sweetwater (Nebraska)
 Sweetwater (New Jersey)
 Sweetwater (North Carolina)
 Sweetwater (Oklahoma)
 Sweetwater (Tennessee)
 Sweetwater (Texas)
 Sweetwater County

Siehe auch
 Sweetwater River
 Sweetwater Township